Mechels ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Mechels (* 1937), deutscher evangelischer Theologe  
 Johann Mechels (1897–1978), deutscher Polizeikommandeur  
 Udo Mechels (* 1976), flämischer Sänger